Гора́ Мангута́й — высшая точка урочища Сосновский Голец. 

Основной гребень упирается в вершину, образуя два ответвления, одно из которых отходит к реке Утулик, другое спускается к горе Золотая. Через вершину проходит маршрут «Байкальская Кругосветка». У подножья горы располагается посёлок Мангутай.

Ссылки 
 Природа Байкала. Хамар-Дабан. Гора Мангутай

Горные вершины Иркутской области
Горные вершины Хамар-Дабана
Слюдянский район